Tossal de l'Abadia (Espills), muntanya d'Espills (Tremp)
 Tossal de l'Abadia (Castissent), muntanya de Castissent (Tremp)